FCI Levadia Tallinn is een Estse voetbalclub uit de hoofdstad Tallinn. In de relatief korte geschiedenis van de club zijn er tal van overnames, fusies en naamswijzigingen geweest. De clubkleuren zijn groen-wit.

Geschiedenis
De club ontstond in 1998 toen staalbedrijf Levadia FK Olümp Maardu opkocht en hernoemde in FC Levadia Maardu. In 2000 werd ook FC Maardu (voorheen KSK Vigri Tartu) opgekocht. Deze club was in 1999 gefuseerd met Tallinna Sadam en ging als aparte club spelen onder de naam Levadia Tallinn. In 2004 verkocht Levadia Tallinn haar licentie op het hoogste niveau aan JK Merkuur Tartu. Levadia Maardu kon zo de naam veranderen in FC Levadia Tallinn, terwijl het oude Levadia Tallinn onder de naam Levadia Tallinn II ging spelen en kocht de licentie op het tweede niveau van Sörve JK. Beide teams vielen sindsdien onder dezelfde entiteit. In 2006 werd Levadia de eerste Estse club die zich wist te plaatsen voor de eerste ronde van de UEFA Cup, ten nadele van het Nederlandse FC Twente.

Na het seizoen 2017 fuseerde FC Levadia met reeksgenoot FC Infonet, waardoor de naam werd veranderd naar FCI Levadia.

Mannen

Eindklasseringen vanaf 1998

|}

Erelijst 
 Landskampioen
 in 1999, 2000; 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2021
 Beker van Estland
 winnaar in 1999, 2000; 2002 *, 2004, 2005, 2007, 2010, 2012, 2014, 2018, 2021
 Supercup
 winnaar in 1999, 2000, 2001
 Kampioen tweede divisie
 in 1998 als FC Levadia Maardu, in 2000 als fusiepartner FC Maardu, in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 als Levadia II

 periode 1999-2003 als Levadia Maardu
 * Beker 2002: was het tweede elftal van Levadia Maardu (speelde onder de naam Levadia Tallinn)

In Europa 

FC Levadia Tallinn speelt sinds 1999 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (10x)
2000/01, 2001/02, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2014/15, 2015/16, 2022/23
Europa League (9x)
2009/10, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
Europa Conference League (2x)
2021/22, 2022/23
UEFA Cup (5x)
1999/00, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2006/07
Intertoto Cup (1x)
2002

Bekende (oud-)spelers 

De navolgende Europese voetballers kwamen als speler van FC Levadia Tallinn (of een van de voorgangers van de club) uit voor een vertegenwoordigend A-elftal. Tot op heden is Aleksandr Dmitrijev degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van FC Levadia Tallinn in totaal 40 keer uit voor het Estische nationale elftal.

Trainer-coaches
  Sergei Ratnikov (1999–00)
  Ants Kommussaar (2000)
  Eduard Võrk (2000)
  Valeri Bondarenko (2001)
  Pasi Rautiainen (2001–02)
  Franco Pancheri (2001)
  Tarmo Rüütli (2006)
  Igor Prins (2009–10)
  Aleksandr Puštov (2010–11)
  Sergei Hohlov-Simson (2011)
  Marko Kristal (2012–)

Vrouwen

In Europa

Externe link 
 Officiële website

Estische voetbalclub
 
Tallinn, Levadia